UEFA Champions League finalen 1995 var en fodboldkamp der blev spillet den 24. maj 1995. Kampen blev spillet på Ernst Happel Stadion i Wien, og skulle finde vinderen af UEFA Champions League 1994-95. De deltagende hold var hollandske Ajax Amsterdam og italienske AC Milan. Kampen var den tredje finale i turneringen, siden den skiftede navn og format til UEFA Champions League.

Det var tredje finale i træk hvor AC Milan var den ene part. Året før havde klubben vundet over FC Barcelona, mens de i 1993 tabte til Olympique de Marseille.

Det var første gang at en finale blev transmitteret af private tv-kanaler, da det indtil nu havde været European Broadcasting Union som stod for transmissionerne. Det var ligeså også første gang at holdene måtte have reklamer på deres kamptrøjer under kampen.

Kampen blev ledet af den rumænske dommer Ion Crăciunescu.

Kampen 
Efter en noget chancefattig kamp skete der noget i 84. minut. Den tidligere AC Milan spiller Frank Rijkaard spillede bolden til angriberen Patrick Kluivert i straffesparksfeltet, hvor han rykkede forbi sine to oppassere, og sørgede for at Ajax kunne vinde kampen 1-0. Kluivert havde på dette tidspunkt været på banen i 15 minutter, efter at han havde afløst Jari Litmanen i den 70. minut.

Gennemsnitsalderen på Ajax' hold var 23 år.

Detaljer

Eksterne henvisninger 
 UEFA Champions League 1994/95 på UEFAs hjemmeside 

1995
AC Milan
AFC Ajax
Fodbold i 1995
Sport i Wien
Finalen 1995